Антоніо «Тоні» Еліас Юстиція (;  26 березня 1983, Манреза, Каталонія, Іспанія) — іспанський мотогонщик, учасник чемпіонату світу, перший чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотогонок серії MotoGP у класі Moto2 (2010). Третій член сім'ї Еліас у мотогонках. Виступає під номером 24.

Статистика виступів у MotoGP

Цікаві факти 
 Тоні Еліас — сьомий за рахунком гонщик в історії MotoGP, кому вдалося здобути перемогу на етапах у чотирьох класах чемпіонату (125cc, 250cc, Moto2 та MotoGP).

Примітки

Джерела 
 Профіль  на офіційному сайті MotoGP 

Іспанські мотогонщики
Іспанські чемпіони світу
Мотогонщики чемпіонату світу в класі 125cc
Мотогонщики чемпіонату світу в класі Moto2
Мотогонщики чемпіонату світу в класі MotoGP